

Марковське — село, гміна Велічкі, Олецький повіт, Вармінсько-Мазурське воєводство

Марковське — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Марковське — присілок, Сокольський район, Вологодська область

Див. також 
 Марківське